Лост-Ривер (, ) — англоязычный топоним и гидроним, распространён только в США.

Населённые пункты 
  — город в Айдахо.
  — тауншип в Индиане.

Реки 
В англоязычной географии термином Lost river обозначают водоток, который постепенно исчезает по мере своего течения — см. Losing stream.
  — в Айдахо.
  — в Айдахо.
  — в Индиане.
  — в Калифорнии.

Прочие топонимы 
  — пещера в Кентукки.

См. также 
 Лост
 Ривер
 Как поймать монстра — американский фильм 2014 г., в оригинале называющийся Lost River